Evertsen ist der Familienname von:
 

 Anita Håkenstad Evertsen (* 1968), norwegische Biathletin, Langstrecken-, Marathon- und Crossläuferin sowie Bergläuferin
 Johan Evertsen (1600–1666), niederländischer Admiral

Siehe auch:
 Evertsen (F805), eine Fregatte der De Zeven Provinciën-Klasse der Königlich Niederländischen Marine
 Hr. Ms. Evertsen (1926), ein Zerstörer der Admiralen-Klasse der Königlich Niederländischen Marine (1928–1942)
 Evertsen-Klasse, eine niederländische Küstenpanzerschiff-Klasse. Sie bestand aus drei Schiffen: Kortenaer (1895–1920), Evertsen (1896–1913) und Piet Hein (1896–1914).